Unterseebootflottille steht für:
den Großverband Ubootflottille der deutschen Marine
eine Flottille von U-Booten in früheren deutschen Marinen